Onderdistrict in Indonesië
 Muara (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Tapanuli Utara in de provincie Noord-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Muara (Teluknaga), een plaats in het regentschap Tangerang in de provincie Bantam
 Muara (Wanasalam), een plaats in het regentschap Lebak in de provincie Bantam
 Muara (Blanakan), een plaats in het regentschap Subang in de provincie West-Java
 Muara (Cilamaya Wetan), een plaats in het regentschap Karawang in de provincie West-Java
 Muara (Suranenggala), een plaats in het regentschap Cirebon in de provincie West-Java

Brunei
 Muara (Brunei), een stad in Brunei